Das Brasil Open 2001 war ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Costa do Sauípe. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 8. bis 15. September 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
Tennisturnier in Costa do Sauípe